OPI peut faire référence à :
 Oremus pro invicem, une salutation (en fin de correspondance) entre ecclésiastiques. 
 Open prepress interface, un système de remplacement d'images,
 Open Payment Initiative,
  (certification OPI), gérée par l'American Council on the Teaching of Foreign Languages

Toponymie 
 Opi est une commune italienne de la province de L'Aquila,